Balla Mihály 1889-ig Berger (1862–1955) újságíró, műfordító
 Balla Mihály (1965–) politikus
 Balla Mihály (1972–) labdarúgó